Дялу () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Дялу () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Дялу.
 Дялу () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Зворіштя.
 Дялу () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Хиртієшть.
 Дялу () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Креведія-Маре.